Budynek Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu – siedziba Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek  znajduje się  przy ul. Kraszewskiego 40, w sąsiedztwie parku leśnego, zwanego Piekarskimi Górami.

Historia 

Budynek powstał pod koniec lat 50 XX w. i wówczas był siedzibą Pomorskiego Zjednoczenia Przemysłu Cukrowniczego. W późniejszym czasie ulokowano tu Zjednoczenie "Cukrownie Toruńskie". Od 12 listopada do 13 grudnia 1981 roku w budynku odbył się protest rolników z NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". 

Na początku lat 90. XX w. w obiekcie znajdował się oddział Banku Rozwoju Cukrownictwa, a później usytuowano tu Mazowiecko – Kujawską Spółkę Cukrową S.A., natomiast od 2002 roku, w wyniku konsolidacji trzech spółek cukrowych Skarbu Państwa, w obiekcie ulokowano Krajową Spółkę Cukrową S.A.. 

W tym okresie obiekt wyremontowano, a na jego fasadzie odsłonięto tablicę upamiętniającą protest rolników z 1981 roku.

Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 1204).

Przypisy 

Architektura socrealistyczna w Toruniu
Budynki biurowe w Toruniu